Shilin bezeichnet:

 einen Stadtteil Taipehs auf Taiwan, siehe Shilin (Taipeh);
 Shilin (Lishu), ein Straßenviertel der Stadt Lishu in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 einen autonomen Kreis von Kunming in Yunnan, siehe Shilin (Kunming).